

Селище міського типу:
 Магдалинівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район, адміністративний центр Магдалинівської селищної громади

Села:
 Магдалинівка — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада
 Магдалинівка — Херсонська область, Каховський район, Чаплинська селищна громада

Транспорт:
 Магдалинівка — автостанція в смт Магдалинівка Новомосковського району Дніпропетровської області
 Магдалинівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці, у селищі Дружба Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області